Castellucci ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Castellucci (* 1944), belgischer Jazzschlagzeuger italienischer Abstammung
 Erio Castellucci (* 1960), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Modena und Bischof von Carpi
 Lars Castellucci (* 1974), deutscher Politiker (SPD)
 Romeo Castellucci (* 1960), italienischer Regisseur
 Salvi Castellucci (1608–1672), italienischer Barock-Maler
 Teddy Castellucci (* 1965), US-amerikanischer Filmkomponist